Niedergrund, der deutsche Ortsname, steht für:

 Dolní Podluží, Gemeinde im Okres Děčín, Tschechien
 Dalków, Ortschaft in der Gemeinde Walim, Polen
 Dolní Grunt, Ortslage von Chvalkovice v Čechách, Okres Náchod, Tschechien
 Dolní Údolí, Ortsteil von Zlaté Hory, Tschechien
 Dolní Žleb, Ortsteil von Děčín, Tschechien
 Dolní Žleb, Ortslage von Šternberk, Okres Olomouc, Tschechien